Стивен Экхольдт (; род. 6 сентября 1961, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр немецкого происхождения, известный по второстепенным отрицательным ролям на телевидении, в частности, по роли Марка Робинсона в сериале «Друзья» и адвоката Брэда Харлоу в сериале «Два с половиной человека».

В 2000 году сыграл главного злодея в телевизионном фильме «Каникулы Санта Клауса» с Лесли Нильсеном в главной роли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Киноактёры США